Солт-Лейк Стэллионс () — профессиональный футбольный клуб, базирующийся в Солт-Лейк-Сити, Юта. Команда входит в лигу Альянс американского футбола, первый сезон которой стартует в феврале 2019 года. Домашние матчи клуба будут проходить на «Райс-Экклс Стэдиум».

История 
О создании новой профессиональной команде в Юте руководство ААФ объявило 14 мая 2018 года. Клуб из Солт-Лейк-Сити стал четвёртым участником новой лиги. 16 мая было объявлено, что главным тренером команды станет Деннис Эриксон, ранее работавший в тренерском штабе команды Университета Юты и дважды выигрывавший чемпионат NCAA с командой Университета Майами.

Символика команды была представлена 25 сентября 2018 года. Название «Стэллионс» символизирует дух штата, мощь и силу жеребцов как качества, присущие профессиональным футболистам. Синий и серебристый клубные цвета означают небо над Большим Солёным озером и снежные шапки гор Уосатч. Логотип команды стилизован под рисунки, наносимые на автомобили, и является отсылкой к озеру Бонневилль, на котором было установлено несколько рекордов скорости.

Команда имеет преимущественное право подписания контрактов со спортсменами, учившимися в университетах на территории Юты. Одним из первых игроков «Стэллионс» стал выпускник Университета штата Юта и бывший игрок «Майами Долфинс» и «Балтимор Рэйвенс» корнербек Уилл Дэвис.

Состав команды 
 Состав команды по состоянию на 7 октября 2018 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Спортивные клубы, основанные в 2018 году